B41 peut faire référence à :

Arme 
 B41, une bombe thermonucléaire.

Médecine 
 Paracoccidioïdomycose, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Routes et autoroutes
  Bundesstraße 41, une route fédérale allemande reliant la frontière française à Ingelheim am Rhein ;
  Autoroute française B41, ancien nom des autoroutes françaises A411 et A40 entre Genève et Le Fayet.

Signalisation
 Panneau de fin d'un chemin pour piétons obligatoire en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres